Manuel Alcalde puede referirse a:

 Manuel Alcalde, litógrafo español;
 Manuel Alcalde Fornieles, marchador español; o a
 Manuel Alcalde, futbolista español.